Velika nagrada Malezije 2013 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. marca 2013 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu v rahlem dežju v prvem delu dirke. Zmagal je Sebastian Vettel, drugo mesto je osvojil Mark Webber,
oba Red Bull-Renault, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:37,899
| 1:37,245
| 1:49,674
| 1
|-
! 2
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:37,712
| 1:36,874
| 1:50,587
| 2
|-
! 3
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:37,314
| 1:36,877
| 1:50,727
| 3
|-
! 4
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:37,513
| 1:36,517
| 1:51,699
| 4
|-
! 5
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:37,619
| 1:36,449
| 1:52,244
| 5
|-
! 6
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:37,239
| 1:36,190
| 1:52,519
| 6
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:36,959
| 1:36,640
| 1:52,970
| 10
|-
! 8
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:37,487
| 1:37,117
| 1:53,175
| 7
|-
! 9
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:36,809
| 1:36,834
| 1:53,439
| 8
|-
! 10
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:37,702
| 1:37,342
| 1:54,136
| 9
|-
! 11
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:37,363
| 1:37,636
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:37,931
| 1:38,125
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:37,722
| 1:38,822
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:37,707
| 1:39,221
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:37,493
| 1:44,509
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:37,867
| brez časa
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,157
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:38,207
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:38,434
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:39,314
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:39,672
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:39,932
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| 1:38:56,681
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 56
| +4,298
| 5
| 18
|-
! 3
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 56
| +12,181
| 4 
| 15
|-
! 4
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| +12,640
|  6
| 12
|-
! 5
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +25,648
| 2
| 10
|-
! 6
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 56
| +35,564
| 11
| 8
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 56
| +48,479
| 10
| 6
|-
! 8
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 56
| +53,044
| 12
| 4
|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 56
| +1:12,357
| 9
| 2
|-
! 10
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1:27,124
| 17
| 1
|-
! 11
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault 
| 56
| +1:28,610
| 18
| 
|-
! 12
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 55
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 19
|
|-
! 14
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 20
|
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 22
|
|-
! 16
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 17
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 53
| Kolo
| 7
|
|-
! 18
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 51
| Izpuh
| 13
|
|-
! Ods
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 45
| KERS
| 16
|
|-
! Ods
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 27
| Matica na kolesu
| 8
|
|-
! Ods
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 22
| Matica na kolesu
| 15
|
|-
! Ods
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 3
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013